A-1 liga za 1995./96. je bilo peto izdanje hrvatskog prvenstva u košarci od neovisnosti.
Sudjelovalo je sedamnaest ekipa, a prvak je drugi put zaredom bila ekipa Centar banke iz Zagreba.

Susionici 
 Dubrovnik - Dubrovnik **
 Gospić 83 - Gospić **
 Ivana Brlić Mažuranić - Ogulin **
 Drava Visual - Osijek *
 Mlaka Sport - Rijeka **
 Rijeka - Rijeka **
 Brod 1244 - Slavonski Brod **
 Split - Split *
 Šibenik - Šibenik *
 Zadar - Zadar **
 Astra Marijana - Zagreb *
 Centar banka - Zagreb *
 Lokomotiva - Zagreb *
 Medveščak - Zagreb **
 Montmontaža - Zagreb *
 NAMA - Zagreb **
 Jabuka - Zaprešić * 
* članice Bijele lige 
** članice Plave lige

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Bijela liga

Plava liga

Drugi dio

Bijela liga - razigravanje za plasman 
U svakoj skupini je odigrana dvokružna liga (6 kola), te su dodani međusobni susreti iz prvog dijela (ukupno u ljestvici 12 susreta po momčadi).

Doigravanje

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

1995-96
ž-1-A-1